Automat er flertydig og kan henvise til:

 Automat (album)
 Automat (maleri)
 Selvbetjeningsautomat

Se også
 Automation
 Automatgear
 Automatvåben